Пу́блий Се́кстий Липпи́н Тарквициа́н (; умер после 14 года, Римская империя) — политический деятель эпохи ранней Римской империи.

Биография 
Тарквициан был homo novus и происходил либо из самнитского города Куры, либо из умбрийского Ассизиума. В 13 году он входил в состав коллегии  (). В 14 году Публий Секстий служил в качестве квестора в Македонии. В том же году Тарквициан был посвящён в Самофракийские мистерии. Кроме того, в современной историографии предполагается, что в неизвестном году он мог служить и легатом-пропретором.

Более о Публии Липпине ничего не известно.

Примечание

Литература 
 Fluß M. Sextius 28 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1923. — Bd. II A, 2. — Sp. 2049;
 Guettel Cole S. Theoi Megaloi: The Cult of The Great Gods at Samothrace. — Leiden, E. J. Brill, 1984. — 193 ps. — P. 91. — ISBN 90-04-06885-6;
 Hillebrand S. Der Vigintivirat:Prosopographische Untersuchungen für die Zeit von Augustus bis Domitian. — 2006. — Sp. 175.
Секстии
Родившиеся в I веке до н. э.
Децемвиры
Квесторы
Умершие в I веке